Daku är ett släkte av plattmaskar. Daku ingår i familjen Dakuidae. 

Daku är enda släktet i familjen Dakuidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Daku